

Toponyme

Silver Creek, village du district de Toledo

Silver Creek, municipalité rurale du Manitoba
Silver Creek, communauté de l'Ontario
Silver Creek, une communauté de Hope en Colombie-Britannique
Silver Creek, une communauté non incorporée de Columbia-Shuswap en Colombie-Britannique

Silver Creek, est le nom d'une rivière de 160 km, dans l'Idaho, un des états du nord ouest.
Silver Creek, ancien village du comté d'Alpine en Californie
Silver Creek, ancien village du comté de Plumas en Californie
Silver Creek, village fantôme du Colorado
Silver Creek, communauté non incorporée de Géorgie
Silver Creek, communauté non incorporée du comté de Lake au Minnesota
Silver Creek, communauté non incorporée du comté de Wright au Minnesota
Silver Creek, ville du Mississippi
Silver Creek, village du Missouri
Silver Creek, village du Nebraska
Silver Creek, village de l'État de New York
Silver Creek, communauté non incorporée de l'État de Washington
Silver Creek, communauté non incorporée du Wisconsin